En anglais, Plains est le pluriel de « plaine ». Ce nom peut notamment faire référence à :

Aux États-Unis 
 Plains, ville de Géorgie ;
 Plains, ville du Kansas ;
 Plains, ville du Montana ;
 Plains, ville du Texas ;
 The Plains en Virginie.